Маша може да се отнася за:

 Маша – метален домакински уред за бъркане в огън, дилаф
 Маша – електрически уред за къдрене на коса